Die NBA Europe Live Tour ist eine Serie von Basketball-Freundschaftsspielen, bei der mehrere Mannschaften aus der nordamerikanischen Profiliga National Basketball Association (NBA) im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung in Europa trainieren und gegeneinander sowie gegen europäische Spitzenmannschaften antreten. Die Spielserie fand erstmals 2006 statt und dient der NBA zum „Austesten“ des Zuschauerinteresses an NBA-Basketball in Europa. Sie gehörte zum Plan des ehemaligen NBA-Commissioners David Stern einer Expansion der NBA nach Europa. Seit 2013 sind die Vergleiche Teil der NBA Global Games.

Bereits seit den 1970er Jahren absolvieren NBA-Teams Freundschaftsspiele in Europa. So waren beispielsweise die Seattle SuperSonics im Sommer 1984 bei einer Europareise auch bei drei deutschen Erstligamannschaften zu Gast. Besondere Aufmerksamkeit erregte auch die Reise der Atlanta Hawks im ausgehenden Kalten Krieg 1988 in die Sowjetunion zu Vergleichen mit der sowjetischen Nationalmannschaft, die ein Jahr zuvor bereits in den Vereinigten Staaten gegen die Milwaukee Bucks gespielt hatten. Einen ersten institutionellen Rahmen fanden ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre solche Spiele in den so genannten  McDonald's Open, die bis 1999 ausgetragen wurden.

Kursiv gekennzeichnet sind die Jahre, als die Spiele in Europa Teil der NBA Global Games waren.

2014

2013

2012

2011 
2011 fand wegen eines vom 1. Juli bis 8. Dezember dauernden Streiks der NBA-Teams keine Tour statt.

2010

2009

2008

2007

2006 
Die Tournee fand 2006 in sieben europäischen Städten in fünf Ländern statt.

Mini-Turnier in Moskau:

Endrunde in der Kölnarena in Köln:

Siehe auch 
Liste von Spielen zwischen NBA und FIBA (engl.)

Weblinks 
Offizielle Website Tour 2007 (englisch)
Offizielle Website Tour 2008 (englisch)

Basketballwettbewerb
National Basketball Association